Віньлонг:

 Віньлонг (провінція) — провінція у В'єтнамі
 Віньлонг (місто) — місто, столиця провінції Віньлонг